Idris Nassery (* 11. September 1986 in Kabul) ist ein afghanisch-deutscher Rechtswissenschaftler, Publizist, Menschenrechtsaktivist und seit Oktober 2021 Inhaber des Lehrstuhls für Islamische Rechtswissenschaften als Juniorprofessor am Paderborner Institut für Islamische Theologie (PIIT) der Universität Paderborn.

Leben 

Idris Nassery wurde 1986 als ältester von vier Kindern in Kabul (karte char) geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Mit neun Jahren flüchtete er mit seiner Familie auf Grund des Bürgerkriegs über Usbekistan, Kasachstan, Russland, Belarus und Ukraine nach Deutschland. In Paderborn absolvierte Nassery das Abitur und leistete einen darauffolgenden Zivildienst ab. Nassery engagierte sich bereits mit 19 Jahren in diversen Hilfsorganisationen, die sich bis heute in zahlreichen Gebieten Afghanistans für den Wiederaufbau von Schulen, Kindergärten und Ausbildungseinrichtungen einsetzen.

Karriere 

Nassery studierte an der Universität Bielefeld Rechtswissenschaften und ist Volljurist. Parallel zum rechtswissenschaftlichen Studium erfolgte ein Ergänzungsstudium in Wirtschaftswissenschaften. Anschließend studierte er als Stipendiat an der School of Oriental and African Studies (SOAS, University of London) Islamisches Recht und Rechtsvergleichung und schloss dies mit dem Abschluss Master in Islamic Law (LL.M.) ab. Zusätzlich ließ sich Nassery an der London School of Economics als Certified Agent in „Islamic Banking and Finance“ ausbilden. Danach durchlief er als Stipendiat im Rahmen des Sonderprogramms „Master in classical Islam“ (M.A.) an der University of Johannesburg (Südafrika) in Kooperation mit diversen Rechtsgelehrten und Institutionen in einem Einzelprogramm die Kerndisziplinen Islamischer Jurisprudenz und der arabischen Sprache. Hierauf folgten zahlreiche Forschungs- und Sprachaufenthalte u. a. an der University of Oxford, in Kairo (Al-Azhar University), Doha (Hamad bin Khalifa University) und Beirut (Saint-Josef-University). Während Nassery von 2012 bis 2017 im Rahmen des Excellenz-Programms der Mercator Stiftung Stipendiat am Graduiertenkolleg Islamische Theologie war und zugleich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Paderborn beschäftigt war, schloss er 2017 seine Promotion zum Verhältnis von Recht und Ethik im Denken von Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ab. Anschließend folgte das Rechtsreferendariat am Landgericht Paderborn mit Stationen in Heidelberg, Berlin und Genf. Nach dem erfolgreichen Ablegen des zweiten Staatsexamens am Oberlandgericht Düsseldorf folgte eine kurze wissenschaftliche Tätigkeit in einer Großkanzlei im Bereich Internationaler Menschenrechte in Hamburg. Ab 2019 leitete Nassery den Fachbereich „Islamische Normenlehre“ am Seminar für Islamische Theologie (SIT) der Universität Paderborn. Und seit Oktober 2021 ist er Juniorprofessor des Lehrstuhls für Islamische Rechtswissenschaften am Paderborner Institut für Islamische Theologie (PIIT) der Universität Paderborn. Nassery ist Mitgründer und ehrenamtlicher Vorsitzender des Institute for Law and Society in Afghanistan e.V. (ILSAF), einer gemeinnützigen NGO, die sich mit dem Recht in seinem gesellschaftlichen Kontext in Afghanistan beschäftigt und der Vernetzung von interessierten Akademiker, der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sowie die Durchführung wissenschaftsbasierter Projekte dient.

Forschungsschwerpunkte 

Nasserys Forschungsschwerpunkte umfassen die Islamische Rechtswissenschaften, die Rechtsvergleichung, Islamische Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie, das Islamic Banking and Finance sowie islamtheologische Zugänge einer Wirtschaftsethik, der Islam in Afghanistan und die Taliban-Ideologie.

Publikationen (Auswahl einiger Bücher) 
 Zwischen Recht und Ethik. Skizzen einer Wirtschaftsethik in islamisch-theologischer Perspektive – eine Annäherung mit Abu Hamid al-Gazali, Nomos Verlag, 2017.
 Nassery, Idris / Tatari, Muna, Dynamics of Tradition: Islamic Law and Theology in relation, Brill Verlag (forthcomig/im Erscheinen).
 Nassery, Idris / Tatari, Muna / Rumee Ahmad (Hg.), The Principles of Islamic Law. The Promise and the Challenges of the Maqasid al-Sharia, Maryland: Rowman & Littlefield, 2018.
 Nassery, Idris / Schmidt, Jochen (Hg.), Moralische Vortrefflichkeit in der pluralen Gesellschaft. Tugendethik aus philosophischer, christlicher und muslimischer Perspektive (Beiträge zur Komparativen Theologie), Paderborn: Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017.

Weblinks 
 https://kw.uni-paderborn.de/sit/islamische-normenlehre/nachrichten-normenlehre/standard-titel/41661
 https://www.zdf.de/kultur/forum-am-freitag/forum-am-freitag-vom-3-dezember-2021-100.html

Einzelnachweise 

Menschenrechtsaktivist (Deutschland)
Rechtswissenschaftler (21. Jahrhundert)
Afghane
Deutscher
Geboren 1986
Mann